Makovský mlýn může být:

 Makovský mlýn (Paseky nad Jizerou) – Makov u Pasek nad Jizerou, okres Semily
 Makovský mlýn (Předslav) – Makov u Předslavi, okres Klatovy